Jobbágy László (Sátoraljaújhely, 1989–) mérnök-informatikus, szoftverfejlesztő, informatikai biztonsági szakember.

Tanulmányai 
Tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán mérnök-informatikus szakon végezte. 2013-ban vendéghallgatóként tanulmányokat folytatott az Aquincum Institute of Technology egyetemen.

Pályafutása 
Jobbágy László 2018-tól a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetője. Eredetileg informatikus, de több mint tíz éve dolgozik a magyar közigazgatás különböző szintjein. Számos szakmai projektet vezetett. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési Főosztályát is vezette, és szinte valamennyi minisztérium és számos állami szerv informatikai szakértője volt, beleértve az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságot és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-t. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda informatikai biztonsági felelőse volt. 2018 decembere óta a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetője. 2019-től Magyarország Digital Championja.

Szakmai pályafutása 
2012-2013 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Programirányítási Főosztály, projektmenedzser
2012-2013 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Programmenedzsment Főosztály, főosztályvezető-helyettes
2013-2014 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési Főosztály, főosztályvezető
2014 Igazságügyi Minisztérium, Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési Főosztály, főosztályvezető
2014-2015 OECD Közkormányzati Bizottság, tag
2014-2015 OECD Government at a Glance Irányítóbizottság, tag
2013-2015 Európai Közigazgatási Hálózat Főigazgatóság (EUPAN DG), tag
2014-2015 Miniszterelnökség, Fejlesztési Programok és Monitoring Főosztály, főosztályvezető
2015-2016 Állami Egészségügyi Ellátó Központ, informatikai szakértő
2016-2018 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, stratégiai referens
2017-2018 Miniszterelnöki Kabinetiroda, informatikai szakértő
2016-2019 Állami Egészségügyi Ellátó Központ	informatikai biztonsági felelős
2018-2020 Miniszterelnöki Kormányiroda	informatikai biztonsági szakértő
2015-2018 Digitális Jólét Nonprofit Kft., állandó szakértő
2018- Digitális Jólét Nonprofit Kft., ügyvezető
2019- Digital Champion of Hungary

Díjai, elismerései 
Országos Logo programozói verseny 1. helyezés (2003, 2004)
CEOI (Közép-Európai Informatikai Olimpia) magyar válogatott (2005) 
Informatikai OKTV alkalmazói kategória országos 6. hely (2006)
Informatikai OKTV programozás kategória országos 8. hely (2006)
Árpád-díj (2006)
Magyar Egyetemi és Főiskolai Ulti Bajnok, Országos Ulti Bajnokság 14. hely (2011)
Mensa HungarIQa Egyesület, tag
DataBoom Hackathon győztese (2016)
StartupSafary Budapest Hackathon győztese (2016)

Jegyzetek 

1989-ben született személyek
Élő személyek